In generale, il numero di gradi di libertà di un sistema rappresenta la sua varianza, ovvero il numero di variabili indipendenti necessarie per determinare completamente lo stato del sistema. A seconda dell'ambito di applicazione, la varianza assume un significato diverso. 

Grado di libertà – statistica
Grado di libertà – meccanica classica
Grado di libertà – termodinamica
Grado di libertà – tecnologia degli impianti di cogenerazione